Annit ist

 ein Silikat-Mineral aus der Glimmergruppe, siehe Annit (Mineral)
eine vorderasiatisch-nordbabylonische Mondgöttin, siehe Annit (Mythologie)